Oertling ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Ernst Christian Oertling (1757–1837), deutscher Pastor, Schriftsteller, Kartograph und Zeichner
 Peter Oertling (* 1937), deutscher Politiker (SPD) und ehemaliger Stadtpräsident der Hansestadt Lübeck